Emmanuel désigne notamment :

 Emmanuel, un prénom

Pseudonyme 
 Emmanuel (1952-), chanteur mexicain.
 Emanuel (1957-), chanteur portugais.

Toponyme 

 Le comté d'Emanuel, comté de Géorgie aux États-Unis
 Église de l'Emmanuel, église protestante à Jaffa en Israël
 Église épiscopale méthodiste africaine Emanuel (eng. Emanuel AME Church), église protestante à Charleston aux États-Unis
 Emmanuel College, collège anglais de Cambridge
 Université Emanuel, université roumaine

Art et culture

Littérature 
 Une saison dans la vie d'Emmanuel, roman de Marie-Claire Blais

Cinéma 
 La Vérité sur Emanuel (eng. The Truth About Emanuel), thriller américain de Francesca Gregorini

Divers 
 La Communauté de l'Emmanuel, association de fidèles catholique
 Chants de l'Emmanuel, répertoire de musique de l'association catholique
 Emmanuel, cloche de Notre Dame de Paris
 Mouvement Emmanuel, mouvement psychologisant puritain américain